Roch Gérard (4 januari 1972) is een Belgische voormalige voetballer. Hij speelde voornamelijk als verdediger.

Carrière 

Gerard, Roch